Therorhodion  — род растений семейства Вересковые. Иногда включается в род Рододендрон.

Ареал 
Растения встречаются в Северной Америке на Аляске и в Северо-Восточной Азии (Северо-Восточный Китай, Япония, Корея, Дальний Восток России).

Биологическое описание 
Корневищные кустарники с прямыми стеблями.

Черешки у листьев отсутствуют или почти отсутствуют.

Цветки обоеполые, двусторонне симметричные; чашелистиков 5, лепестков 5, венчик лиственный; тычинок 10, пыльники без остей.

Плод — яйцевидная коробочка, содержащая около 50—100 коричневых семян.

Виды 
По данным The Plant List, род включает в себя один вид Therorhodion camtschaticum (Pall.) Small. По данным Flora of North America, род включает в себя три вида: Therorhodion camtschaticum (Pallas) Small, Therorhodion glandulosum Standley ex Small и Therorhodion redowskianum (Maximowicz) Hutchinson.

Примечания

Литература 
 Iwatsuki, K. et al. 1993. Flora of Japan. (F Japan).
 Kron, K. A. & W. S. Judd. 1990. Phylogenetic relationships within the Rhodoreae (Ericaceae) with specific comments on the placement of Ledum. Syst. Bot. 15: 57—68.
 Kurashige, Y. et al. 2001. Sectional relationships in the genus Rhododendron (Ericaceae): evidence from matK and trnK intron sequences. Pl. Syst. Evol. 228: 1—14.
 Philipson, W. R. & M. N. Philipson. 1986. A revision of Rhododendron III. Subgenera Azaleastrum, Mumeazalea, Candidastrum and Therorhodion. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 44: 1—23.

Ссылки 
 
 The Plant List: Therorhodion
 Flora of North America: Therorhodion

Вересковые
Флора Северной Америки